

Patronyme

 Brigitte Autran (1954-), praticienne française et professeure des universités ;
 Eugène John Benjamin Autran (1855-1912), botaniste et entomologiste autrichien ;
 Henri Autran (1926-2007), peintre français ;
 Jean Vincent Autran (1764-1813), colonel français de la Révolution et de l’Empire ;
 Joseph Autran (1813-1877), poète et auteur dramatique français ;
 Paul Autran (1780-1869), négociant français, secrétaire perpétuel de l'Académie de Marseille.

Homonymie de patronyme